José Bonifácio Cezar Ribeiro (Xambioá, 14 de maio de 1958), mais conhecido como Zeca Tocantins, é um cantor, compositor e poeta brasileiro.

Ligações externas 
 Zeca Tocantins em Jornal da Poesia

Cantores do Tocantins
Compositores do Tocantins
Poetas do Tocantins